Organologie (muziek) of instrumentkunde, de wetenschap over muziekinstrumenten en hun classificatie
 Leer van de structuur en functies van de organen van planten en dieren, deelwetenschap van de biologie
 Organologie, schedelleer of frenologie, vorm van achterhaalde wetenschap